Lancie ist der Familienname folgender Personen:

 John de Lancie (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Keegan de Lancie (* 1984), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Lancy
 Lanci
 Lanzi